Light ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Light (Arkansas), Ort im Greene County, Arkansas, Vereinigte Staaten
 Light Lake, See auf Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Mount Light, Berg im Palmerland, Antarktika

Light ist der Name folgender Automobilhersteller:
 Light Car & Motor Engineering, britischer Automobilhersteller
 Light Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Light ist der Familienname folgender Personen:

 Allie Light (* 1935),  amerikanische Autorin, Filmregisseurin, -produzentin und -editorin
 Enoch Light (1905–1978), US-amerikanischer Musiker und Musikproduzent
 John Light (* 1974), britischer Schauspieler
 Judith Light (* 1949), US-amerikanische Schauspielerin
 Kevin Light (* 1979), kanadischer Ruderer
 Mark Light (1910–1975) US-amerikanischer Rennfahrer
 Matt Light (* 1978), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Sol Felty Light (1886–1947), US-amerikanischer Zoologe 
 William Light (1786–1839), britischer Militäroffizier
 Zuzana Light (* 1982), tschechische Fitnesssportlerin und ehemalige Erotikdarstellerin

light steht für:
 Zusatzbezeichnung für Lebensmittel zu Vermarktungszwecken, siehe Light-Produkt

Siehe auch:

 The Light (Begriffsklärung)
 New Light (Begriffsklärung)
 Lights (Begriffsklärung)
 Lights Out (Begriffsklärung)
 Lite (Begriffsklärung)
 Lyte (Begriffsklärung)